The Humans – videogioco del 1992
 The Humans – gruppo musicale rock
 The Humans – opera teatrale di Stephen Karam
The Humans – film del 2021 diretto da Stephen Karam

Pagine correlate 
 Humans